López de Haro ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Haus Haro, Nebenlinie der Krone von Kastilien
 Lópes de Haro